Bragason est un patronyme islandais dérivé du prénom Bragi et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1968), footballeur islandais ;
  (né en 1967), joueur puis entraîneur islandais de basket-ball ;
 Ragnar Bragason (né en 1971), réalisateur, scénariste et producteur de cinéma islandais ;
  (né en 1954), chanteur d'opéra islandais.

Notes et références